Der Kanton Écouves (früher Radon) ist ein französischer Wahlkreis im  Arrondissement Alençon, im Département Orne und in der Region Normandie.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 37 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: Fusion Forges, Radon und Vingt-Hanaps → Écouves

Ecouves